Грушковцы — название населённых пунктов на Украине:

 Грушковцы — село в Калиновском районе Винницкой области.
 Грушковцы — село в Летичевском районе Хмельницкой области.